«Гром» — эскадренный миноносец типа «Орфей», построенный по программе «усиленного» судостроения на 1913—1917 годы (так называемая «большая» судостроительная программа), и принадлежащий первой серии эскадренных миноносцев типа «Новик».

История 
11 октября (28 сентября по старому стилю) 1913 года «Гром» был зачислен в списки судов Балтийского флота, и в ноябре заложен на Усть-Ижорской судоверфи Металлического завода в Санкт-Петербурге.

28 июня 1915 года «Гром» был спущен на воду, и 17 мая 1916 года вступил в строй, где вошёл в состав 1-го дивизиона минной дивизии Балтийского флота.

Во время Первой мировой войны «Гром» нёс дозорную и конвойную службы, обеспечивал и прикрывал действия других сил флота в Балтийском море. В 1917 году «Гром» принимал участие в февральской революции.

В 13:45 14 октября 1917 года «Гром», находящийся в составе дозора на Кассарском плёсе, попал под залп германского линкора «Кайзер», открывшим огонь по кораблям дозора. Снаряд попал в машинное отделение эсминца, но не взорвался. Из строя были выведены две турбины, «Гром» получил крен на левый борт. Когда в 15:30 в пролив Соэлозунд вошли германские корабли, «Гром» получил ещё несколько попаданий, и на нём начался пожар. Экипаж и офицеры спешно покинули корабль, оставив на борту секретные документы, в том числе карты минных заграждений.

Перед тем как оставить пролив, германский эсминец «B 98» высадил на «Гром» офицера и пятерых матросов. Над «Громом» был поднят германский флаг. Убедившись, что увести его не получится, немцы были вынуждены оставить (предварительно спустив флаг) тонущий эсминец. Вскоре «Гром» затонул.

Легенда о подвиге Фёдора Самончука 

Относительно гибели эсминца существует альтернативная версия, которой придерживались советские историки, и которую ставят под сомнение нынешние. Согласно этой легенде, во время эвакуации личного состава на канлодку «Храбрый», на борт «Грома» вернулся минный старшина Фёдор Евдокимович Самончук. Увидев приближающийся германский миноносец («G-7», 1911 года), он дождался, пока тот подойдёт вплотную, и торпедировал его с небольшой дистанции. После чего Самончук закинул в артиллерийский погреб «Грома» горящий факел (чтобы корабль не достался врагу). Взрывной волной Самончука снесло за борт, и долгое время его считали погибшим, тогда как он попал в плен, из которого бежал (дважды), и вернулся на родину лишь спустя несколько лет (по другим данным, Фёдор Евдокимович уже в 1918 году вернулся в родную Переделку. В июле 1952 года (22 июля 1955 года) Указом Президиума Верховного Совета СССР Фёдор Самончук был награждён орденом Красного Знамени.

В 1957 году режиссёром Яном Фридом был снят фильм «Балтийская слава» о событиях операции «Альбион» (включая эпизод с боем на Кассарском плесе). Прототипом главного героя фильма Фёдора Лютова стал Фёдор Самончук, правда, по сюжету он погибает, взорвав эсминец «Гром» вместе с собой.

Также подвиг Самончука описан в художественном романе Валентина Пикуля «Моонзунд» (Самончук в романе представлен старшиной Трофимом Семенчуком).

Тактико-технические характеристики

Энергетическая установка 
На «Громе» были установлены четыре паровых котла «Вулкан», каждый из которых располагался в отдельном отсеке, и две паровые турбины «Кертис-АЕГ-Вулкан», суммарной мощностью в 30 000 л. с.. Так же на турбинах «Кертис-АЕГ-Вулкан» имелась блокировка маневровых клапанов, что повышало их надёжность при эксплуатации.

Вооружение 
После модификации 1916 года, когда на «Гром» была установлена более совершенная зенитная пушка, вооружение его выглядело следующим образом (до 1916 года орудий главного калибра было всего два, а торпедных аппаратов — четыре):

 Главный калибр: Четыре 102/60-мм орудия разработки Обуховского завода (при техническом содействии фирмы «Виккерс»);
 Одна 63-мм зенитная пушка;
 Два 7,62-мм пулемёта;
 Три трёхтрубных надводных 457-мм торпедных аппарата (ТА);
 и до 80 мин заграждения.

Примечания 

Эскадренные миноносцы типа «Новик»
Суда по алфавиту